Mosselbank (biologie): verzameling mossels, in de vrije natuur of in de kweek

Geografie
Mosselbank (Haasdonk): Buurtschap in de gemeente Haasdonk
Mosselbank (Vrasene): Buurtschap in de gemeente Vrasene